Municipio de Little Blue puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Little Blue (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Little Blue (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.